Jean-Baptiste Jamin – generale francese
 Joseph Jamin – esperantista belga
 Jules Jamin – fisico francese, medaglia Rumford 1858
 Paul Joseph Jamin – pittore francese